Ossipee steht für: 

 Ossipee (New Hampshire), Stadt im Carroll County, New Hampshire, USA 
 Ossipee (North Carolina), Ortschaft im Alamance County, North Carolina, USA 
 Ossipee River, ein Fluss in New Hampshire und Maine, USA
 Ossipee Lake, See in New Hampshire, USA